{{Infobox etappe Ronde van Frankrijk
| naam   = Eenentwintigste etappe
| datum  = 26 juli
| jaar   = 2015
| van    = Sèvres
| naar   = Parijs
| lengte = 109,5
| type   = 
| afbeelding = 
| onderschrift = 
| e1     =  Andre Greipel
| e1t    = 2u49'41"
| e2     =  Bryan Coquard
| e2t    = z.t.
| e3     =  Alexander Kristoff
| e3t    = z.t.
| s      = 
| e1n    = Robert Gesink
| e1np   = 36
| e1nt   = z.t.
| e1b    = Sep Vanmarcke
| e1bp   = 14
| e1bt   = z.t.
| k1     =  Chris Froome| k1t    = 84u46'14"| k2     =  Nairo Quintana
| k2t    = + 1'12"
| k3     =  Alejandro Valverde
| k3t    = + 5'25"
| k1n    = Robert Gesink
| k1np   = 6
| k1nt   = + 10'47"
| k1b    = Serge Pauwels
| k1bp   = 13
| k1bt   = + 31'03"
}}
De eenentwintigste etappe van de Ronde van Frankrijk 2015''' werd verreden op zaterdag 25 juli 2015 van Sèvres naar Parijs. Het was een vlakke rit van 109,5 km.

Parcours 
Onderweg passeerde het peloton een col van de vierde categorie. Er was ook een tussensprint op het hoogste punt van de Champs-Élysées.

Verloop

Tussensprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
  De route van de 21e etappe op www.letour.fr

21
Sportevenement in Parijs